Ladies Open Biel Bienne 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2017 z cyklu Ladies Open Biel Bienne rozgrywany w dniach 10–16 kwietnia 2017 roku w Biel na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2016
2017 w Szwajcarii